Chiara bezeichnet
 den weiblichen Vornamen Chiara (Vorname)
 den Hauptgürtelasteroiden (4398) Chiara
 Chiara (* 1976), Künstlername der maltesischen Sängerin Chiara Siracusa
 Chiara (* 1986), Künstlername der italienischen Sängerin Chiara Galiazzo
 einen Ortsteil der Gemeinde Traversella in der Provinz Turin, Italien
 Chiara (Andahuaylas), Ort in der Provinz Andahuaylas (Region Apurímac, Peru)
 Chiara (Huamanga), Ort in der Provinz Huamanga (Region Ayacucho, Peru)
 Distrikt Chiara (Andahuaylas), Distrikt in der Provinz Andahuaylas (Region Apurímac, Peru)
 Distrikt Chiara (Huamanga), Distrikt in der Provinz Huamanga (Region Ayacucho, Peru)
 den Titel zweier Filme:
 Chiara (2021), Spielfilm von Jonas Carpignano
 Chiara (2022), Spielfilm von Susanna Nicchiarelli

Chiara ist der Familienname folgender Personen:
 Ciro de Chiara (* 1967), deutscher Schauspieler
 Giovanni Domenico di Santa Chiara (1710–1772), römisch-katholischer Bischof
 Maria Chiara (* 1939), italienische Sopranistin
 Nico Chiara (* 1993), deutscher Musikproduzent
 Piero Chiara (1913–1986), italienischer Schriftsteller

Siehe auch:
 De Chiara
 Di Chiara